Моріс Розенталь (,  20 червня 1975, Дюнкерк) — французький хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, у тому числі за збірну команду Франції.

Моріс за походженням єврей, має брата-близнюка Франсуа, також хокеїста в минулому.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав у 1994 році.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Готік д'Амьєн» та «Б'єрклевен». 

Виступав за збірну Франції.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 Моріс Розенталь на Hockey-Reference.com  

Уродженці Дюнкерка
французькі хокеїсти
Гравці збірної Франції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Ам'єна»‎
Хокеїсти «Б'єрклевена»
Хокеїсти «Скорпіон де Мюлуз»
Хокеїсти «Лександса»‎
Хокеїсти «Реймса»
Хокеїсти «Руана»
Близнюки
Французькі олімпійці